Claudius-Kirche steht für
 Kirchen des hl. Claudius von Rom, siehe Claudius-von-Rom-Kirche
 Kirchen des hl. Claudius von Condat, siehe Claudius-von-Condat-Kirche
 Kirchen nach Matthias Claudius, siehe Matthias-Claudius-Kirche

Siehe auch:
 Heiliger Claudius – Übersicht